Сезон 2017/2018 годов стал для ФК «Ромы» 89-м в главной итальянской футбольной лиге. Сезон стал первым без Франческо Тотти в составе, впервые с сезона 1991/92.

В межсезонье команду покинул главный тренер Лучано Спаллетти, он ушёл тренировать миланский «Интер». На его место был приглашён бывший игрок «волков» Эусебио Ди Франческо, который в 2013 году вывел Сассуоло в Серию А. Однако игра команды лучше не стала, потолок — 3-е место в чемпионате.

Еврокубковая кампания оказалась самой успешной за последние годы. Команда вышла из непростой группы, совершила камбэк в 1/4 финала против «Барселоны» и оступились только в полуфинале, проиграв «Ливерпулю».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

69.650.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

103.500.000

Зима 

26.000.000

Общие убытки:69.650.000

Общая прибыль:129.500.000

Разница:59.850.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

2017/2018
Рома
Рома